Nováček oder Novacek ist der Familienname folgender Personen:

 Jay Novacek (* 1962), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Karel Nováček (* 1965), tschechischer Tennisspieler
 Karl Nováček (1868–1929), tschechischer Cellist, Militärmusiker und Dirigent
 Martin Nováček (1834–1906), böhmischer Musikpädagoge, Dirigent und Musiker

 Ottokar Nováček (1866–1900), slowakischer Komponist
 Radim Nováček (1905–1942), tschechischer Mineraloge
 Rudolf Nováček (1860–1929), tschechischer Komponist und Dirigent
 Victor Nováček (1875–1914), tschechischer Geiger und Musikpädagoge